Andramasina steht für folgende geografische Orte: 

 Andramasina (Distrikt), ein Distrikt in der Region Analamanga in Madagaskar
 Andramasina (Stadt), eine Stadt in der Region Analamanga in Madagaskar